Tangshi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tangshi (socken i Kina, lat 25,98, long 112,38), Hunan, 
 Tangshi (socken i Kina, lat 26,20, long 113,67), Hunan, 
 Tangshi (socken i Kina, lat 27,50, long 113,13), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar